Л’Иль-Журден — кантон во Франции, департамент Вьенна
 Л’Иль-Журден — кантон во Франции, департамент Жер
 Л’Иль-Журден — коммуна во Франции, департамент Вьенна
 Л’Иль-Журден — коммуна во Франции, департамент Жер

 См. также 
 Л’Иль